Genschow ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Genschow (1814–1891), deutscher Bildhauer
 Fritz Genschow (1905–1977), deutscher Schauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent
 Gabriel Genschow (1952–2007), deutscher Regisseur und Produzent
 Georg Genschow (1828–1902), deutscher Landschaftsmaler
 Marina Genschow (1950–1987), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Rudolf Genschow (* 1925), deutscher Oberst des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR